Zastrow ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Zastrow (1804–1879), deutscher General der Infanterie
 August Friedrich Wilhelm Franz von Zastrow (1749–1833), deutscher Generalmajor
 August von Zastrow (1833–1896), preußischer Landrat
 Berengar von Zastrow (1876–1951), deutscher Kolonialbeamter und Rittergutsbesitzer
 Bernhard Asmus von Zastrow (1696–1757), deutscher Generalmajor
 Carl Zastrow (eigentlich Hermann Zastrow; 1836–1903), deutscher Schriftsteller
 Caspar Wilhelm Philipp von Zastrow (1740–1824), deutscher Generalleutnant
 Christian von Zastrow (1705–1773), deutscher Generalleutnant

 Ernst von Zastrow (1858–1926), deutscher General der Infanterie
 Georg von Zastrow (1846–1907), deutscher Generalmajor
 Georg Ludwig von Zastrow (1710–1762), deutscher Generalmajor
 Heinrich Adolf von Zastrow (1801–1875), deutscher General der Infanterie

 Holger Zastrow (* 1969), deutscher Politiker (FDP)
 Jakob Rüdiger von Zastrow (1707–1782), deutscher Generalmajor
 Johann Zastrow (1573–1647), pommerscher Landrentmeister
 Johann Wenzel von Zastrow (1717–1773), deutscher Generalmajor
 Julius von Zastrow (1802–1884), deutscher Generalmajor
 Karl Ludwig von Zastrow (1784–1835), deutscher Generalmajor
 Klaus-Dieter Zastrow (* 1950), deutscher Hygienemediziner
 Leopold von Zastrow (1702–1779), deutscher Generalleutnant
 Ludwig von Zastrow (1680–1761), deutscher General der Infanterie
 Mitja Zastrow (* 1977), deutsch-niederländischer Schwimmer
 Otto von Zastrow, auch Otto Zastro (1632–1693), Amtshauptmann der hennebergischen Ämter Schleusingen, Suhl, Kühndorf und Benshausen
 Volker Zastrow (* 1958), deutscher Journalist

Zastrow steht für:
 Zastrow (Adelsgeschlecht), pommersches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Zastrau